Ян () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Ян Бінь — китайський борець греко-римського стилю, чемпіон та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, бронзовий призер Азійських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Ян Бінь — китайська борчиня, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Ян Вей — бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка.
 Ян Вей — гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Ян Гуан — 2-й імператор династії Суй.
 Ян Ілінь — гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Ян Лі — лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Ян Лівей — перший космонавт КНР.
 Ян Сеньлянь — китайська борчиня вільного стилю, триразова чемпіонка Азії.
 Ян Фансю — волейболістка, олімпійська чемпіонка.
 Ян Хао — волейболістка, олімпійська чемпіонка.
 Ян Чень ( 1988) — китайська борчиня, срібна призерка чемпіонату Азії.
 Ян Чень ( 1989) — китайський легкоатлет-паралімпієць, чемпіон та п'ятиразовий срібний призер Паралімпійських ігор.
 Ян Чень ( 1974) — китайський футболіст і тренер.
 Ян Чень ( 1974) — китайський футболіст.
 Ян Чень ( 1974) — китайський футболіст.
 Ян Шанкунь — голова КНР.
 Ян Юнь (?—54 до н. е.) — китайський державний діяч, поет часів династії Хань.
 Ян Юнь (1984) — китайська гімнастка, призерка Олімпійських ігор.
 Ян Ян — ковзанярка, олімпійська чемпіонка.
 Ян Ян — ковзанярка, олімпійська медалістка.

Див. також 
 Ян (корейське прізвище)

Китайські прізвища